Октябрьский — посёлок в Алейском районе Алтайского края России. Входит в состав Алейского сельсовета.

География 
Посёлок находится в центральной части края.
Климат 
резко континентальный. Средняя температура января −17,6ºС, июля — + 20ºС. Годовое количество осадков — 440 мм

История 
Основан в 1920 г. 

В 1928 г. совхоз Алейского РИКа состоял из 9 хозяйств. В составе Плотавского сельсовета Алейского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 национальный состав
В 1928 г. основное население — русские. 

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 74 % от 201 жителя.

Инфраструктура 
МКОУ Краснопартизанская СОШ-филиал Октябрьская Нош
 Экономика 
Основное направление  — сельское хозяйство. С 1920-ых годов действовал совхоз Алейского РИКа.

Транспорт 

Посёлок доступен по дороге общего пользования межмуниципального  значения «подъезд к пос. Октябрьскому» (идентификационный номер 01 ОП МЗ 01Н-0125) протяжённостью 3,040км.

Примечания 

Населённые пункты Алейского района